Dit is een lijst van planetoïden 43901-44000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 21 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (43901) - || 1995 VX2|| 14 november 1995 || Spacewatch
|-
| (43902) - || 1995 VX4|| 14 november 1995 || Spacewatch
|-
| (43903) - || 1995 WC || 16 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (43904) - || 1995 WO || 16 november 1995 || T. Urata
|-
| (43905) - || 1995 WC1|| 16 november 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (43906) - || 1995 WK4|| 20 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (43907) - || 1995 WX4|| 20 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (43908) Hiraku || 1995 WE7|| 21 november 1995 || T. Okuni
|-
| (43909) - || 1995 WB9|| 28 november 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (43910) - || 1995 WA20|| 17 november 1995 || Spacewatch
|-
| (43911) - || 1995 WF22|| 17 november 1995 || Spacewatch
|-
| (43912) - || 1995 WR34|| 20 november 1995 || Spacewatch
|-
| (43913) - || 1995 YT || 17 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (43914) - || 1995 YC2|| 19 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (43915) - || 1995 YT7|| 16 december 1995 || Spacewatch
|-
| (43916) - || 1996 AP2|| 13 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (43917) - || 1996 AM16|| 13 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (43918) - || 1996 AE18|| 13 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (43919) - || 1996 BG3|| 18 januari 1996 || N. Sato, T. Urata
|-
| (43920) - || 1996 CJ2|| 12 februari 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (43921) - || 1996 CW3|| 10 februari 1996 || Spacewatch
|-
| (43922) - || 1996 CE5|| 10 februari 1996 || Spacewatch
|-
| (43923) Cosimonoccioli || 1996 CX8|| 14 februari 1996 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| (43924) Martoni || 1996 DV1|| 22 februari 1996 || A. Vagnozzi
|-
| (43925) - || 1996 DB3|| 27 februari 1996 || P. Kolény, L. Kornoš
|-
| (43926) - || 1996 EL1|| 10 maart 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (43927) - || 1996 GN4|| 11 april 1996 || Spacewatch
|-
| (43928) - || 1996 HE13|| 17 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (43929) - || 1996 JO9|| 13 mei 1996 || Spacewatch
|-
| (43930) - || 1996 LR3|| 15 juni 1996 || Spacewatch
|-
| (43931) Yoshimi || 1996 PR9|| 9 augustus 1996 || T. Okuni
|-
| (43932) - || 1996 QH || 16 augustus 1996 || NEAT
|-
| (43933) - || 1996 RX9|| 7 september 1996 || Spacewatch
|-
| (43934) - || 1996 TC || 1 oktober 1996 || D. di Cicco
|-
| (43935) Danshechtman || 1996 TF || 1 oktober 1996 || V. S. Casulli
|-
| (43936) - || 1996 TM11|| 11 oktober 1996 || K. Endate
|-
| (43937) - || 1996 TS25|| 6 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (43938) - || 1996 TH51|| 5 oktober 1996 || E. W. Elst
|-
| (43939) - || 1996 TT53|| 5 oktober 1996 || E. W. Elst
|-
| (43940) - || 1996 XY5|| 7 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (43941) - || 1996 YP || 20 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (43942) - || 1996 YX || 20 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (43943) - || 1997 AV || 2 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (43944) - || 1997 AW1|| 3 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (43945) - || 1997 AS2|| 3 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (43946) - || 1997 AR6|| 7 januari 1997 || T. Urata
|-
| (43947) - || 1997 AE7|| 9 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (43948) - || 1997 AU12|| 10 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (43949) - || 1997 AU18|| 9 januari 1997 || N. Sato
|-
| (43950) - || 1997 BG1|| 28 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (43951) - || 1997 BC5|| 31 januari 1997 || Spacewatch
|-
| (43952) - || 1997 BG7|| 28 januari 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (43953) - || 1997 CB1|| 1 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (43954) Chýnov || 1997 CT5|| 7 februari 1997 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (43955) Fixlmüller || 1997 CE6|| 6 februari 1997 || Linz
|-
| (43956) Elidoro || 1997 CD7|| 7 februari 1997 || P. Sicoli, F. Manca
|-
| (43957) Invernizzi || 1997 CL13|| 7 februari 1997 || P. Sicoli, F. Manca
|-
| (43958) - || 1997 CZ14|| 6 februari 1997 || Spacewatch
|-
| (43959) - || 1997 CB26|| 12 februari 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (43960) - || 1997 CE27|| 1 februari 1997 || Spacewatch
|-
| (43961) - || 1997 ER5|| 4 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (43962) - || 1997 EX13|| 3 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (43963) - || 1997 EW14|| 4 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (43964) - || 1997 EF23|| 7 maart 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (43965) - || 1997 EO32|| 11 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (43966) - || 1997 EM36|| 4 maart 1997 || LINEAR
|-
| (43967) - || 1997 FM2|| 31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (43968) - || 1997 FA5|| 31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (43969) - || 1997 GL || 4 april 1997 || NEAT
|-
| (43970) - || 1997 GH1|| 2 april 1997 || Spacewatch
|-
| (43971) Gabzdyl || 1997 GB4|| 8 april 1997 || Kleť
|-
| (43972) - || 1997 GM6|| 2 april 1997 || LINEAR
|-
| (43973) - || 1997 GE7|| 2 april 1997 || LINEAR
|-
| (43974) - || 1997 GY12|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (43975) - || 1997 GF14|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (43976) - || 1997 GQ14|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (43977) - || 1997 GD17|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (43978) - || 1997 GG17|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (43979) - || 1997 GM17|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (43980) - || 1997 GR20|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (43981) - || 1997 GM21|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (43982) - || 1997 GA32|| 15 april 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (43983) - || 1997 GR35|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (43984) - || 1997 HR7|| 30 april 1997 || LINEAR
|-
| (43985) - || 1997 HQ8|| 30 april 1997 || LINEAR
|-
| (43986) - || 1997 HF9|| 30 april 1997 || LINEAR
|-
| (43987) - || 1997 JR9|| 6 mei 1997 || Spacewatch
|-
| (43988) - || 1997 KQ3|| 31 mei 1997 || Spacewatch
|-
| (43989) - || 1997 LG4|| 9 juni 1997 || K. A. Williams
|-
| (43990) - || 1997 LN4|| 7 juni 1997 || Spacewatch
|-
| (43991) - || 1997 MF10|| 28 juni 1997 || Spacewatch
|-
| (43992) - || 1997 NP || 1 juli 1997 || Spacewatch
|-
| (43993) Mariola || 1997 OK || 26 juli 1997 || P. Sicoli, A. Testa
|-
| (43994) - || 1997 PF3|| 11 augustus 1997 || A. Galád, A. Pravda
|-
| (43995) - || 1997 PY5|| 14 augustus 1997 || AMOS
|-
| (43996) - || 1997 QH || 22 augustus 1997 || H. Abe
|-
| (43997) - || 1997 QX || 29 augustus 1997 || W. Offutt
|-
| (43998) Nanyoshino || 1997 QB3|| 28 augustus 1997 || T. Okuni
|-
| (43999) Gramigna || 1997 QC3|| 31 augustus 1997 || V. Goretti
|-
| (44000) - || 1997 RB || 1 september 1997 || Z. Moravec|}

Planetoïdenlijsten